

Март 
 17 марта — Ян-ди, 2-й император китайской династии Суй (614—617).

Дата смерти неизвестна или требует уточнения 
 Баян II, аварский и болгарский князь (каган) группы племён, обитавших в Северном Причерноморье (602—617).
 Ван Тун, китайский философ и политический мыслитель.
 Венделин, католический и местночтимый православный святой, миссионер и игумен, проповедовавший в юго-западных областях Германии.
 Иоанн Компсин, руководитель восстания против византийского императора Ираклия I в 615/616—616/617 годах.
 Кередиг ап Гваллог, король Элмета (586—616).
 Мевенн Бретонский, святой Римско-Католической Церкви, монах.

0617
Умершие в 617 году